Los Santos hace referencia a varios artículos:

Toponimia
 Los Santos (Santander), municipio en Colombia 
 Zona de los Santos, región geográfica costarricense en la provincia de San José, Costa Rica

En Panamá 
 Provincia de Los Santos
 Distrito de Los Santos 
 La Villa de Los Santos

En España 
 Los Santos (Salamanca), municipio en Castilla y León.
 Los Santos de la Humosa, municipio en la Comunidad de Madrid.
 Los Santos de Maimona, municipio en la provincia de Badajoz, Extremadura.
 Los Santos (Valencia), pedanía del municipio de Castielfabib, Comunidad Valenciana.

Además
 Los Santos (banda), grup de trap, original de Barcelona, en España.
 Los Santos''', una de las ciudades ficticias del videojuego Grand Theft Auto: San Andreas y Grand Theft Auto V.

Véase también